Il doppio  dello  Sicilia Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno difeso il titolo del 2009, battendo in finale Alessandro Motti e Simone Vagnozzi 4–6, 6–2, [10–6].

Teste di serie 

  Martin Fischer /  Philipp Oswald (campioni)
  Alessandro Motti /  Simone Vagnozzi (finale)

  Sadik Kadir /  Purav Raja (primo turno)
  Flavio Cipolla /  Alessio Di Mauro (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Sicilia Classic 2010